Holler steht für:

 Holunder

Orte:
 Holler (Westerwald), Ortsgemeinde in Rheinland-Pfalz, Deutschland
 Holler FR, Ortschaft in Plaffeien, Kanton Freiburg, Schweiz
 Holler (Weiswampach), Ortsteil von Weiswampach, Luxemburg
 Holler (Berg), Ortsteil von Berg, Oberfranken
 Berg, ungarischer Name von Răuți, Ort in Uivar, Rumänien

Holler ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf Holler (1929–2012), österreichischer Trompeter und Hochschullehrer
 Alfred Holler (1888–1954), deutscher Maler und Grafiker
 Anke Holler, deutsche Linguistin

 Bettina Freimund-Holler (* 1959), deutsche Juristin, Richterin und Gerichtspräsidentin
 Christoph René Holler (* 1973), deutscher Politiker (CDU), MdL Hessen
 Emil Holler (1919–2005), deutscher Schlosser und Museumsmitbegründer

 Georg Augustin Holler (1744–1814), deutscher Komponist und Musiker
 Gerald Holler (* 1973), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Günther Holler-Schuster (* 1963), österreichischer Künstler
 Heinrich Christian Holler, (1819–1903), deutscher Architekt 
 Joerg Holler († 2011), deutscher Musiker
 Johann Holler (1745–1803), deutscher Bauunternehmer und Holzhändler
 Johann Hermann Holler (1818–1868), deutscher Kaufmann und Mäzen
 Johannes Holler (1614–1671), Weihbischof in Trier und Rektor der Universität Trier

 Kjell Holler (1925–2000), norwegischer Ökonom und Politiker (Arbeiderpartiet)
 Leonhard von Holler (1780–1858), deutscher Verwaltungsjurist
 Manfred J. Holler (* 1946), deutscher Volkswirt und Hochschullehrer
 Markus Hartwig Holler (1796–1858), deutscher Fabrikant
 Nikodemus Holler (* 1991), deutscher Radrennfahrer
 Noel Holler (* 1997), deutscher DJ und Musikproduzent
 Peter Holler († 2009), deutscher Rocksänger
 Renée Holler (* 1956), deutsche Jugendbuchautorin
 Tim Holler (* 1991), deutscher Volleyball- und Beachvolleyballspieler
 Ulrike Holler (* 1944), deutsche Rundfunkjournalistin
 Wolfgang Holler (* 1956), deutscher Kunsthistoriker

Siehe auch:
 Höller, Familienname
 Haller (Familienname)